Caril Ann Fugate (1943-), tueuse en série américaine.
  (1959-), homme politique américain.

Divers 
 (6770) Fugate est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Temple Fugate, un des surnoms de William Tockman (Clock King).
Patronyme anglais
Surnom